Petite sœur, en généalogie.
 Les termes Petite sœur de la Nation (en coréen 국민 여동생) ou Petits frères de la Nation (en coréen 국민 남동생) désignent un titre informel dans la culture du divertissement sud-coréenne.
 Petite Sœur, aussi appelée West Sister, est une île appartenant à l'archipel des Seychelles, située au nord de La Digue.

Culture 

 Petite sœur est un film néerlandais de Robert Jan Westdijk sorti en 1995. 
 Petite Sœur est un téléfilm français réalisé par Marion Sarraut, diffusé le  sur TF1. 
 Petite Sœur est le  de la chanteuse française Lââm, issu de son  studio sorti en 2005.
 Petite Sœur, téléfilm français réalisé par Patrick Poubel, diffusé en 2000 sur M6